La saison 2018-2019 est la  saison de la SHL pour  ou , le championnat élite de hockey sur glace en Suède. La saison régulière débute le  et se termine le .

SHL

Saison régulière

Classement final

Séries éliminatoires

HockeyAllsvenskan 
Quatorze équipes participent à la saison du deuxième échelon suédois :

AIK IF
Almtuna IS
BIK Karlskoga
IF Björklöven
IK Oskarshamn
IK Pantern
Karlskrona HK
Leksands IF
MODO Hockey
Södertälje SK
Tingsryds AIF
HC Vita Hästen
Västerviks IK
Västerås IK

Références 

2018-2019
Suède
Sport en Suède en 2018
Sport en Suède en 2019